Gollancz peut désigner :
 Victor Gollancz (1893-1967), éditeur britannique ;
 Victor Gollancz Ltd, ancienne maison d'édition britannique ;
 Gołańcz, ville de Pologne, située dans la voïvodie de Grande-Pologne.